Томас Уильямс (; 20 апреля 1991, Калгари, Канада) — канадский фигурист, выступавший в танцах на льду с Сарой Арнольд. До этого в паре с Николь Орфорд — чемпион Канады среди юниоров (2011) и бронзовый призёр чемпионата Канады (2013).

По состоянию на 3 августа 2018 года пара занимает 74-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера 
Начал тренироваться с Николь Орфорд в мае 2010 года. На чемпионате мира среди юниоров 2011 года пара заняла 8-е место. На юниорском Гран-при МСК 2011-12 года в Брисбене (Австралия) пара завоевала золотые медали. В следующем году на мировом юниорском чемпионате спортсмены уже вошли в число шести лучших. Также пара впервые выступила на национальном чемпионате, где они финишировали также шестыми.

На следующий год пара выступала среди взрослых и дебютировали на этапах Гран-при. На национальном чемпионате пара финишировала с бронзой. Спортсмены приняли участие также и в континентальных чемпионатах, где они оставались в числе шести лучших. Однако вскоре, по ряду причин, пара распалась.

Далее партнёр встал в пару с Сарой Арнольд. На национальном чемпионате 2017 года танцоры замкнули шестёрку лучших. В середине ноября пара не совсем успешно выступила в Варшаве на Кубке города, на котором они были в десятке. В середине января 2018 года в Ванкувере на национальном чемпионате спортсмены финишировали в пятёрке лучших танцевальных пар Канады. Учитывая, что чемпионат четырёх континентов проходил за две недели до Олимпийских игр канадская федерация туда отправила второй состав. В Тайбэе в конце января Томас и Сара на континентальном чемпионате улучшили все свои прежние спортивные достижения и финишировали в конце восьмёрке.

Программы 
(с Н. Орфорд)

Спортивные достижения 
(с С. Арнольд)

(с Н. Орфорд)

J. = юниоры

(с О. Людвиневич)  

J. = юниоры

Примечания

Ссылки 

 
 

Фигуристы Канады